13. јул (Тринаести јул) је југословенски филм из 1982. године. Режирао га је Радомир Шарановић, а сценарио су писали поред самог режисера и Мило Ђукановић, Ратко Ђуровић, Мирко Ковач и Борислав Пекић.

Садржај филма 

Ратни филм о устанку црногорског народа против италијанског окупатора.

После капитулације Југословенске војске у априлу 1941, Краљевина Италија, иако је претходно поражена, заузима Црну Гору и поставља своју марионетску владу. Црногорци нису задовољни наметнутим режимом и на то 13. јула, уз помоћ комуниста устају против Италијанске окупације.

Улоге 

|-
|Петар Божовић || Стеван
|-
|Мики Манојловић || Бранко
|-
|Петар Банићевић || Мајор Петар Рајевић
|-
|Раде Шербеџија || Капетан Митровић
|-
|Велимир Бата Живојиновић || Стеванов отац
|-
|Љиљана Драгутиновић || Ања
|-
|Павле Вујисић || Периша Благотин
|-
|Вељко Мандић || Ђед
|-
|Војислав Брајовић || Томо
|-
|Михаило Јанкетић || Душан
|-
|Љиљана Контић || Стеванова мајка
|-
|Соња Јауковић || Милуша
|-
|Душица Жегарац || Госпођа Рајевић
|-
|Јосиф Татић || Преводилац
|-
|Фарук Беголи || Мехо Башагић
|-
|Боро Стјепановић || Становник места
|-
|Данило Бата Стојковић || 
|-
|Милутин Караџић || Народни милиционер
|-
|Емир Кустурица || Италијански официр
|-
|Радко Полич || Италијански официр
|-
|Галиано Пахор || Италијански капетан
|-
|Александар Берчек || Италијански војник
|-
|Предраг Лаковић || Ањин отац
|-
|Слободан Алигрудић || Човек са кутијом са мачкама
|-
|Заим Музаферија || Чамџија
|-
|Драгомир Гидра Бојанић || Црногорски домаћин
|-
|Сузана Петричевић || Верица
|-
|Маја Сабљић || Бранкова сестра
|-
|Жарко Лаушевић || Јанко „Квислинг“
|-
|Мило Мирановић || Становник места
|-
|Боро Беговић || Играч карата
|-
|Зеф Дедивановић || Становник места
|-
|Марко Баћовић || Партизан коме мајор Рајевић удара шамар
|-
|Миха Балох || Партизан
|-
|Петар Перишић ||
|-
|Даринка Ђурашковић || Бранкова мајка
|-
|Перо Јуричић || Италијански официр
|-
|Предраг Антонијевић ||
|-
|Драгомир Фелба || Чича Станиша
|-
|Драго Маловић || Црногорски старац
|-
|Јован Никчевић || Партизан
|-
|Љубо Шкиљевић || Четник
|-
|Бата Камени ||
|-
|Чедо Вукановић ||
|}

Референце

Спољашње везе 
 
 Филмови

Филмови 1982.
Црногорски играни филмови
Југословенски играни филмови (цг)
Југословенски играни филмови
Црногорски филмови
Југословенски филмови
Партизански филмови